FIDE puede referirse a:

 La Federación Internacional de Ajedrez.
 La Federación de Instituciones de Educación Particular de Chile.

Siglas